IAO est un sigle qui peut désigner :
 infirmière d'accueil et d'orientation ;
 instruction assistée par ordinateur, une application de la gestion électronique des documents pour un juge d'instruction ;
 ingénierie assistée par ordinateur, des moyens numériques et logiciels pour simuler et valider des nouveaux produits ;
 Information Awareness Office, un bureau mettant en commun différents projets du DARPA ;
 The International Academy of Osteopathy, une école internationale d'ostéopathie.

IAO est un nom qui peut désigner :
 IAO, album musical de John Zorn

Iao est un prénom porté par :
 Iao Lethem, réalisateur et scénariste belge.